Moulin Rouge (París), cabaret
 Moulin Rouge (pel·lícula de 1928), pel·lícula britànica muda dirigida per Ewald André Dupont
 Moulin Rouge (pel·lícula de 1934), pel·lícula estatunidenca dirigida per Sidney Lanfield i interpretada per Franchot Tone
 Moulin-Rouge, pel·lícula musical francesa de 1940 dirigida per Yves Mirande i André Hugon
 Moulin Rouge (pel·lícula de 1952), dirigida per John Huston i interpretada per José Ferrer i Zsa Zsa Gabor
 Moulin Rouge! (pel·lícula), pel·lícula musical estatunidenca de 2001 dirigida per Baz Luhrmann i interpretada per Nicole Kidman i Ewan McGregor
 Moulin Rouge! (musical), musical de 2018 basat en la pel·lícula de 2001